Salzsieder bezeichnet:

 die Betreiber (Volleigentümer, Teilhaber, Pächter) eines Salzsiedebetriebes, siehe Salzsiedepfanne 

Salzsieder ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Salzsieder (um 1636–1710), deutscher Schauspieler